

Населені пункти та їхні частини
 Залесе — гміна в Більському повіті Люблінського воєводства
 Залесе — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Залесе — село в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Залесе — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Залесе — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Залесе — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Залесе — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Залесе — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Залесе — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Залесе — село в гміні Краснічин Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — село в гміні Вільколаз Красницького повіту Люблінського воєводства
 Залесе — село в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — село в гміні Ізбиця Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — село в гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — село в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Залесе — село в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — село в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — село в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Пшесмики Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Мишинець Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — село в гміні Єжове Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Залісся (Залесе) — село в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — село в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — село в гміні Олешичі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — село в гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Залесе — село в гміні Малий Плоцьк Кольненського повіту Підляського воєводства
 Залесе — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Залесе — село в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Залесе — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Залесе — село в гміні Вонсош Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Залесе — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Залесе — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Залесе — село в гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Залесе — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Залесе — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Залесе — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Залесе — село в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Залесе — село в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Залесе — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — село в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — село в гміні Плосьниця Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — село в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Залесе — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Залесе — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Залесе — частина міста Порохник у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Залесе — частина села Зґода в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Залесе — частина села Тшебелух у гміні Стольно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Залесе — частина села Уяздув у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — частина села Вогинь у гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — частина села Стрий в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Залесе — частина села Валентинув у гміні Єзьожани Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — частина села Тшебіна в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — частина села Вехуциці в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — частина села Дембожечка в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — частина села Ґославиці в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — частина села Будкув у гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — частина села Калінкув у гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Залесе — частина села Рдзьостув у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Вельоґлови в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Седлиська в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Слупець у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Сьвідрувка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Ґромник у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Тимова в гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Тшцяна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Мухаж у гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Ґраюв у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Гуцисько в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Ястев у гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Ліпінкі в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Вжонсовиці в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Жешотари в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Кошари в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Окоцим у гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Вежбно в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Конюшова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Буче в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Ґольковиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Кокотув у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Рудник у гміні Добчице Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Бабиця в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Вільковисько в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Тужа в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Струже в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Тенґобоже в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Любень у гміні Любень Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Козьміце-Великі в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Стави-Моновські в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Консьна-Ґурна в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Залесе — частина села Ковалевко в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — частина села Лещидул-Пусткі в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — частина села Рафали в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — частина села Марянське-Пожече в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — частина села Барциково в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — частина села Мокра Весь у гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — частина села Вендриня в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства
 Залесе — частина села Шафранув у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Ґлобікова в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Відач у гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Пикуличі (Пікуліце) в гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Гута-Пшедборська в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Бончаль-Дольни в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Баричка в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Гуцисько в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Заґуже в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Кіньківці (Куньковце) в гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Чарна в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Залесе — частина села Нове Мотуле в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Залесе — частина села Ґуркі-Великі в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Залесе — частина села Рудзиця в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Залесе — частина села Скурниці в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Залесе — частина села Забоже в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Залесе — частина села Лисек у гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — частина села Віцько в гміні М'єндзиздроє Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Залесе — колонія в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — колонія в гміні Мілеюв Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Залесе — колонія в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Залесе — колонія в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Залесе — колонія в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Залесе — колонія в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — осада в гміні Любомеж Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Залесе — осада в гміні Домашовіце Намисловського повіту Опольського воєводства
 Залесе — осада в гміні Жечениця Члуховського повіту Поморського воєводства
 Залесе — осада в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — осада в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — осада в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Залесе — осада в гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — осада в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Залесе — осада в гміні Полице Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Залесе — осада в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Залесе — лісова осада в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Залесе — лісова осада в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Залесе — лісова осада в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки